

Anno 
 520 o 520 a.C.

Codici 
 520 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Bonn, nel land Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania

Matematica 
 520 – numero